Schöler steht für:
 Schöler Fördertechnik, deutsches Unternehmen

Schöler ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Schöler (1819–1863), Pfarrer in Andernach 
 Christian Ernst Schöler (1756–1832), deutscher Orgelbauer
 Diane Schöler (* 1933), deutsche Tischtennisspielerin
 Eberhard Schöler (* 1940), deutscher Tischtennisspieler
 Ellen Schöler (Pseudonyme: Jella Karras, Ernest Riccard, Wimm Willborg, Eva Wittmund; 1903–1984), deutsche Schriftstellerin

 Johann Wilhelm Schöler (~1723–1793), deutscher Orgelbauer
 Klaus Schöler (* 1948), deutscher Volkswirt
 Marco Justus Schöler (* 1990), deutscher Fotograf
 Uwe Schöler (* 1964), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Schoeler
 Schöller